Stella variabile pulsante – in astronomia, fase di successive espansioni e contrazioni degli strati superficiali di una stella
 Pulsazione – in cardiologia, dilatazione ritmica delle arterie durante la fase di sistole
 Pulsazione – in termodinamica, elemento nel Ciclo Stirling
 Pulsazione di risonanza  – in elettrotecnica, concetto della teoria dei circuiti
 Velocità angolare nel contesto di un moto circolare uniforme od associata ad un fasore non costante, in fisica

Pagine correlate 
 Battito
 Impulso

Note

Collegamenti esterni